Lhardy puede referirse a:

Lhardy, restaurante madrileño;
Emilio Huguenin Lhardy, fundador del mismo;
Agustín Lhardy, pintor paisajista, grabador y escultor español, hijo del anterior.